Тадеуш Богдан Зелінський — польський архітектор
 Тадеуш Зелінський (Зелінський Тадей Францович) — російський і польський філолог
 Тадеуш Зелінський — польський архітектор

Див. також 
 Зелінський
Сторінки зі списками однофамільців-тезок